Padbrué peut faire référence à :

Cornelis Thymanszoon Padbrué (1592 (?)-1670) est un compositeur néerlandais du 

David Janszoon Padbrué (c.1553-1635) est un compositeur néerlandais du XVIIe siècle